Le Championnat de Tchéquie de rugby à XV 2016-2017 appelé , oppose les sept meilleures équipes tchèques de rugby à XV. 
Dans un premier temps, sept équipes s'affrontent. Puis la 7ème dispute un tournoi de barrage avec les équipes de secondes divisions, tandis que les 6 meilleures s'affrontent dans le Top 6, puis en phases finales.

Les clubs de l'édition 2016-2017 
Les 7 équipes d'Extraliga sont :

Première phase 

|}

Résultats

Top 6

Classement de la phase régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale 
Les deux premiers de la phase régulière sont directement qualifiés pour les demi-finales.

Notes et références

Liens externes 
  Fédération tchèque de rugby à XV

2016-2017
Tchéquie M1
Sport en Tchéquie en 2016
Sport en Tchéquie en 2017